Jóram může být:

 Jóram (Izrael) – severoizraelský král
 Jóram (Judsko) – judský král

Rozcestníky - panovník